Dylan Stanley (né le  à Edmonton, dans la province de l'Alberta au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace.

Carrière en club 
En 2000, il commence sa carrière avec les Americans de Tri-City dans la Ligue de hockey de l'Ouest. Il passe professionnel avec les Grrrowl de Greenville dans l'ECHL en 2004.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|2000-2001 || Americans de Tri-City || LHOu ||60 ||6 ||7 ||13 ||22 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|2001-2002 || Americans de Tri-City || LHOu ||64 ||21 ||30 ||51 ||59 ||5 ||0 ||0 ||0 ||2
|-
|2002-2003 || Americans de Tri-City || LHOu ||72 ||34 ||59 ||93 ||60 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|2003-2004 || Americans de Tri-City || LHOu ||72 ||34 ||38 ||72 ||47 ||11 ||1 ||5 ||6 ||4
|-
|2004-2005 || Americans de Tri-City || LHOu ||71 ||18 ||33 ||51 ||53 ||5 ||0 ||1 ||1 ||0
|-   
|2004-2005 || Grrrowl de Greenville || ECHL ||3 ||0 ||2 ||2 ||0 ||7 ||2 ||5 ||7 ||2
|-
|2005-2006 || Université de l'Alberta || SIC ||44 ||24 ||34 ||58 ||12 ||- ||- ||- ||- ||-     
|-  
|2006-2007 || Université de l'Alberta || SIC ||37 ||16 ||26 ||42 ||48 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2007-2008 || Université de l'Alberta || SIC ||27 ||10 ||18 ||28 ||18 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|2008-2009 || Starbulls Rosenheim || Oberliga ||61 ||45 ||73 ||118 ||46 ||4 ||3 ||2 ||5 ||6
|-
|2009-2010 || Everblades de la Floride || ECHL ||10 ||1 ||3 ||4 ||2 ||- ||- ||- ||- ||- 
|- 
|2009-2010 || Starbulls Rosenheim || Oberliga ||21 ||12 ||18 ||30 ||36 ||14 ||11 ||9 ||20 ||22 
|-
|2010-2011 || Eagles du Colorado || LCH || 38 || 8 || 14 || 22 || 14 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| 2010-2011 || Brahmas du Texas || LCH || 15 || 6 || 9 || 15 || 4 || 4 || 2 || 1 || 3 || 0
|-
| 2011-2012 || EC Bad Nauheim || Oberliga || 21 || 18 || 34 || 52 || 6 || 10 || 1 || 6 || 7 || 36
|-
| 2012-2013 || EV Bozen 84 || Serie A2 || 32 || 29 || 27 || 56 || 20 || - || - || - || - || -
|-
| 2012-2013 || Hockey Club Egna || Serie A2 || 8 || 9 || 6 || 15 || 2 || 7 || 3 || 2 || 5 || 4
|-
| 2013-2014 || Hockey Club Gherdeina || INL || 36 || 31 || 46 || 77 || 51 || 9 || 3 || 8 || 11 || 8
|-
| 2013-2014 || Hockey Club Gherdeina || Serie A2 || 4 || 5 || 3 || 8 || 0 || 1 || 0 || 1 || 1 || 2
|-
| 2014-2015 || VEU Feldkirch || INL || 28 || 20 || 28 || 48 || 20 || 11 || 5 || 6 || 11 || 2
|-
| 2015-2016 || VEU Feldkirch || INL || 32 || 26 || 30 || 56 || 18 || 7 || 4 || 14 || 18 || 31
|-
| 2016-2017 || VEU Feldkirch || AlpsHL || 40 || 19 || 38 || 57 || 22 || 	3 || 0 || 3 || 3 || 2 	
|-
| 2017-2018 || VEU Feldkirch || AlpsHL || 40 || 24 || 42 || 66 || 16 || 4 || 1 || 6 || 7 || 0 	
|-
| 2018-2019 || VEU Feldkirch || AlpsHL || 40 || 18 || 39 || 57 || 24 || 2 || 1 || 0 || 1 || 2
|-
| 2018-2019 || VEU Feldkirch || INL || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 2 || 1 || 0 || 1 || 0
|-
| 2019-2020 || VEU Feldkirch || AlpsHL || 36 || 17 || 52 || 69 || 16 || - ||- ||- ||- ||- 
|-
| 2019-2020 || VEU Feldkirch || INL || 4 || 1 || 7 || 8 || 2  || 1 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 2020-2021 || VEU Feldkirch || AlpsHL || 36 || 14 || 42 || 56 || 10 || 2 || 0 || 1 || 1 || 2 
|-
| 2020-2021 || VEU Feldkirch || INL || 0 || 0 || 0 || 0 || 0  || 2 || 0 || 1 || 1 || 0
|-
| 2021-2022|| VEU Feldkirch || INL ||  ||

Notes et références 

Naissance en janvier 1984
Naissance à Edmonton
Joueur canadien de hockey sur glace
Joueur du Grrrowl de Greenville
Joueur des Everblades de la Floride
Joueur des Starbulls Rosenheim
Joueur des Eagles du Colorado (LCH)
Joueur des Americans de Tri-City
Joueur des Brahmas du Texas
Joueur du EC Bad Nauheim
Joueur du HC Egna
Joueur du HC Gherdeina
Joueur du VEU Feldkirch
Attaquant de hockey sur glace